Alberto I puede referirse a:

 Alberto I de Habsburgo, archiduque de Austria y rey de Romanos (1298-1308).
 Alberto I de Sajonia-Coburgo-Gotha, rey de Bélgica (1875–1934).
 Alberto I de Suecia, rey de Suecia (1364-89).
 Alberto I Grimaldi, príncipe de Mónaco (1848–1922).
 Alberto I de Wittelsbach (1336-1404), Duque de Baviera, conde de Holanda, Henao y Zelanda (1388-1404). 
Alberto I de Brunswick-Grubenhagen, príncipe de Brunswick-Grubenhagen-Salzderhelden, duque de Brunswick-Grubenhagen (1361-83).
Alberto I de Brunswick-Luneburgo, II duque de Brunswick-Luneburgo (1252-1279).
 Alberto I de Mecklemburgo, duque de Mecklemburgo (1264-65).
Alberto I de Mecklemburgo-Stargard, duque de Mecklemburgo-Stargard (1396-87).
 Alberto I de Münsterberg, duque de Münsterberg (1498-1511).
 Alberto I de Hohenzollern, XXVII Gran Maestre de la Orden Teutónica (1510-25) y I duque de Prusia (1525-68).
 Alberto I de Sajonia, duque de Sajonia, Angria y Westfalia (1212-60).
 Alberto I de Anhalt, conde de Anhalt-Zerbst (1293-1316).
 Alberto I de Namur, conde de Namur (998-1011). 
 Alberto I el Piadoso, conde de Vermandois (943-88).
 Alberto el Oso, duque de Sajonia (1138-1142) y I Margrave de Brandeburgo (1157-70).
 Alberto I el Orgulloso, margrave de Meissen (1190-95).
 Alberto I de Käfernburgo, arzobispo de Magdeburgo (1205-32).
Alberto I de Lieja, cardenal obispo de Lieja (1191-3).
 Alberto I de Thurn y Taxis, Príncipe de Thurn y Taxis (1885-1952)